Fiat Panda er navnet på flere forskellige bilmodeller fra den italienske bilfabrikant Fiat:
 Fiat Panda (1980) bygget mellem 1980 og 2003
 Fiat Panda (2003) bygget mellem 2003 og 2012
 Fiat Panda (2012) bygget siden 2012